Эламо-дравидийские языки — гипотетическая языковая семья, включавшая в себя современные дравидийские языки Индии и Пакистана, и вымерший эламский язык древнего Элама, ареал которого находился на юго-западе Ирана.

Эта гипотеза впервые была высказана ещё в 1856 г. Р. Калдвелом, в дальнейшем вопрос об эламо-дравидийском родстве затрагивался Г. Хюзингом, Ф. Борком, Х. Педерсеном, И. М. Дьяконовым и др. Обстоятельно эта гипотеза была изучена в 70-80 е гг. XX в. Д. У. Mакалпином. В 1992 г. В. Блажек высказал альтернативную гипотезу о родстве эламского с афразийскими языками и даже о вхождении эламского в афразийскую макросемью. Некоторые учёные предполагают, что вдобавок к эламскому и дравидийскому языкам, частью эламо-дравидийской языковой семьи также являлся хараппский язык Индской цивилизации.

Эламо-дравидийская гипотеза была подробно рассмотрены Г. С. Старостиным (2002), который показал, что, во-первых, большинство эламо-дравидийских соответствий являются общими с другими семьями ностратической макросемьи, а во-вторых, — что число возможных лексических параллелей между эламским и афразийскими, с одной стороны, и эламским и ностратическими, с другой, примерно равно. По мнению Старостина, это может свидетельствовать в пользу того, что эламский язык является в некотором смысле мостом между двумя этими макросемьями, которые в конечном итоге могут образовывать макросемью ещё более высокого уровня, объединяющую предположительно большинство языковых семей Евразии.

Литература 
Эламо-дравидийская гипотеза
 McAlpin D.W. Toward Proto-Elamo-Dravidian // Language, 1974
 McAlpin D.W. Elamite and Dravidian: Further Evidence of Relationship // Current Anthropology, 1975, vol. 16, № 1.
 McAlpin D.W. Proto-Elamo-Dravidian: The Evidence and its Implications // Transactions of the American Philosophical Society. Philadelphia, 1981, vol. 71, part 3.
 McAlpin D.W. Linguistic prehistory: the Dravidian situation // Madhav M. Deshpande and Peter Edwin Hook: Aryan and Non-Aryan in India
 Starostin G. On the genetic affiliation of the Elamite language // Mother Tongue, 2002, vol. VII.

О языке хараппских надписей
 Walter A. Fairservis Jr.: «The script of the Indus Valley Civilization», Scientific American, 1985
 Asko Parpola: Deciphering the Indus Script
 Asko Parpola: «Interpreting the Indus Script», in A.H. Dani: Indus Civilisation
 S.R. Rao: Dawn and Devolution of the Indus Civilisation, Aditya Prakashan, Delhi 1992

Ссылки 
 Эламо-дравидский (загросский) праязык

Древние языки
Мёртвые языки
Элам
Гипотетические макросемьи